El Torneig de Nuremberg 2015, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 23 de maig de 2015 a Nuremberg, Alemanya.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Lloc web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015